Manuel Giró i Ribé, compositor (Lleida, 1848 – Barcelona, 1916) compositor i organista català 
 Manuel Giró i Minguella (Barcelona, 1907 – 1992), empresari català membre de la família propietària d'OSSA